Lars Börjesson kan syfta på: 

 Lars Börjesson (1825–1888), svensk riksdagsman
 Lars Börjesson (1922–1999), svensk konstnär
 Lars Börjesson (född 1957), svensk fysiker